Jaus ist der Familienname folgender Person:

 Otto Jaus (* 1983), österreichischer Schauspieler, Sänger und Kabarettist

JAUS bezeichnet:

 JAUS, Joint Architecture for Unmanned Systems